Rapajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rapajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (50,5 ha)
Rapajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (8,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn